Невья́нка (до 1962 года — Обжо́рино) — деревня в Невьянском городском округе Свердловской области России.

География 
Невьянка расположена в центральной части Невьянского городского округа и Невьянского района, к северо-западу от Екатеринбурга, к юго-востоку от Нижнего Тагила и к юго-западу от районного центра — города Невьянска.

Деревня расположена на реке Нейве при впадении её в Невьянский пруд. Расстояние до бывшего центра Ребристого сельсовета — 2 км, до ближайшей железнодорожной станции Шурала — 6 км, до ближайшего остановочного пункта 419 км — 3 км. В деревне две улицы: Береговая и Набережная.

Ближайшие населённые пункты: село Шурала, посёлок Шурала и село Федьковка.

Население

История 
В XIX веке деревня под своим первоначальным названием Обжорина (также Дедюхова) входила в состав Шуралинской волости Екатеринбургского уезда Пермской губернии. Согласно подворной переписи 1887 года население деревни состояло из 448 жителей (227 мужчин и 221 женщина), проживавших в 93 дворах. Грамотными были только 23 мужчины и 7 женщины, учащихся — 10. В деревне имелось три промышленных заведения и одна торговая лавка.

25 июня 1962 года переименована указом Президиума Верховного Совета РСФСР в Невьянку.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Населённые пункты Невьянского городского округа